

História 
 Henriqueta Amália de Anhalt-Dessau - princesa de Orange-Dietz e Anhat-Dessau
 Henriqueta Ana de França - princesa de França
 Henriqueta Ana de Inglaterra - princesa de Inglaterra, Escócia e Irlanda
 Henriqueta de Bourbon - princesa de França
 Henriqueta Catarina de Orange-Nassau - princesa de Anhalt-Dessau
 Henriqueta Doroteia de Hesse-Darmstadt - condessa de Hesse-Darmstadt
 Henriqueta d'Este - duquesa de Parma e Mântua
 Henriqueta Maria de França - rainha consorte de Inglaterra, Escócia e Irlanda
 Henriqueta de Nassau-Weilburg - arquiduquesa de Áustria
 Henriqueta de Nassau-Weilburg (1780–1857) - duquesa de Württemberg
 Henriqueta de Nevers - suo jure 4.° Duquesa de Nevers

Desambiguações de antropônimos

Desambiguações de história